Elitserien i bandy 2016/2017 var Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 2016/2017.

Medan Villa Lidköping BK vann seriespelet, var det Elitseriens tvåa Edsbyns IF och trea Bollnäs GIF som via slutspelet tog sig till final. I finalen på Tele 2 Arena i Stockholm den 25 mars 2017 vann Edsbyn över Bollnäs med 3-1 och blev svenska mästare.

Förlopp
Den 8 april 2016 meddelades att IFK Kungälv inför säsongen 2016/2017 blir av med sin elitlicens och utesluts från spel i Elitserien. Deras plats togs av IK Tellus.
Skytteligan vanns av David Karlsson, Villa Lidköping BK med 56 fullträffar..

Klubbar
Lag 1–10 från grundserien av Elitserien i bandy 2015/2016 kvalificerade sig direkt för vidare spel i högsta divisionen. Alla fyra elitlag från säsongen 2015/2016 som deltog i kvalspelet (IK Sirius, Gripen Trollhättan BK, Kalix BF och TB Västerås) förnyade sina kontrakt i högsta divisionen.  

* – inomhus (bandyhall)

Grundserien

Poängtabell 
Grundserien avgjordes mellan 21 oktober 2016 och 17 februari 2017.

Resultattabell

Slutspel  
Slutspelet inleddes den 23 februari 2017. Kvartsfinalerna och semifinalerna avgörs i bäst av fem matcher medan finalen avgörs i en match.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Villa-Lidköping BK-IFK Vänersborg

Bollnäs GoIF-Hammarby IF

Edsbyns IF-Broberg/Söderhamn Bandy

Sandvikens AIK-Västerås SK

Semifinaler

Villa-Lidköping BK-Bollnäs GoIF

Edsbyns IF-Sandvikens AIK

Final

Kval till Elitserien 2017/2018 
I kvalet deltog lag 11-14 från Elitserien och lag 1-2 från Allsvenskan norra och södra. De åtta lagen delades in i två grupper där de två främsta i varje grupp kvalificerade sig för Elitserien i bandy 2017/2018.

Grupp A

Poängtabell

Resultattabell

Grupp B

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Sport i Sverige 2016
Sport i Sverige 2017
Bandysäsongen 2016/2017
2016/2017